Barry Greenstein
Jesse Leonard Greenstein
4612 Greenstein, un asteroide della fascia principale